Division III i fotboll 1930/1931 bestod av åtta grupper. De åtta gruppvinnarna var: Skärsgårdens IF, Djurgårdens IF, IFK Kumla, Slottbrons IF, Mjölby AIF, Växjö BK, Krokslätts FF, Höganäs BK. Fetmarkerade gick vidare till division II efter kvalspel.

Serier

Uppsvenskan

Östsvenskan

Mellansvenskan

Nordvästra

Södra mellansvenskan

Sydöstra

Västsvenska

Sydsvenska

Källor
http://home.swipnet.se/clasglenning/

1930 i Sverige
1931 i Sverige
1930/1931
Fotbollssäsongen 1930/1931